Jurkić ist ein kroatischer Familienname, Namensträger sind:
 Gabrijel Jurkić (1886–1974), kroatischer Künstler
 Ivica Jurkić (* 1994), bosnisch-kroatischer Fußballspieler
 Vesna Girardi-Jurkić (1944–2012), kroatische Politikerin, Archäologin und Museologin